O mafie este o organizație criminală secretă constituită pe baza relațiilor dintr-o familie.
Termenul Mafia se referă la:

 Mafia siciliană 
 Mafia americană 

 Grupuri implicate în .

Divertisment

Jocuri 

 Mafia (joc)

 Mafia (serie de jocuri video)
 Mafia: The City of Lost Heaven - joc video din 2002
Mafia II - joc video din 2010
Mafia III - joc video din 2016
Mafia: Definitive Edition - joc video din 2020
 - joc online

Muzică 

 Swedish House Mafia - formație de muzică electronică
 BUG Mafia - trupă de hip-hop românească
 Mafia (album), 1995